Минкус — еврейская фамилия. Известные носители:

 Минкус, Адольф Борисович (1870—1947) — русский и советский архитектор.
 Минкус, Борис Адольфович (1904— 2004) — советский учёный в области холодильной техники и теплофизики, сын А. Б. Минкуса.
 Минкус, Людвиг (1826—1917) — австрийский скрипач, композитор, дирижёр и педагог.
 Минкус, Михаил Адольфович (1905—1963) — советский архитектор, сын А. Б. Минкуса.